Borgo Stazione ima više značenja:
 Borgo Stazione, Ferrara
 Borgo Stazione, Macerata